Арасла́ново — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Арасланово — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Арасланово — село в Кайбицком районе Татарстана.
 Арасланово — село в Нязепетровском районе Челябинской области.
 Арасланово — посёлок в Нязепетровском районе Челябинской области.

Железнодорожная станция 
 Арасланово — железнодорожная станция Южно-Уральской железной дороги на территории посёлка Арасланово Челябинской области.

Водоёмы 
 Арасланово — озеро в России (Курганская область), относится к Иртышскому бассейновому округу.

См. также 
 Тятер-Арасланово — село в Стерлибашевском районе Башкортостана.
 Араслан — мужские имена
 Арасланов — список однофамильцев
 Арасланова — деревня в Курганской области (с 1934 по 1943 годы входила в состав Челябинской области)
 Арсланов — список однофамильцев
 Арсланово — одноимённые населённые пункты
 Арслано-Амекачево — деревня в Башкортостане
 Новый Арслан — деревня в Башкортостане
 Аслана — село в Тюменской области
 Асланово — посёлок на Украине
 Верхне-Араслановское водохранилище — начатое и недостроенное водохранилище на реке Уфа в Челябинской области